Улица Пилс ( — За́мковая) — название улиц в ряде городов Латвии:

 Улица Пилс в Риге;
 Улица Пилс в Вентспилсе;
 Улица Пилс в Резекне;
 Улица Пилс в Юрмале.